Meinrad Spieß – compositore tedesco
 Nicola Spieß – ex sciatrice alpina austriaca
 Uli Spieß – ex sciatore alpino austriaco